Terrateig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Terrateig (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Terrateig (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar